Magyarország hőmérsékleti rekordjainak listája az ország hőmérsékleti szélsőértékeit tartalmazza. A mérések kezdete óta (1890 óta) mért adatok napjainkig bezárólag tartalmazzák az év adott napján előfordult minimum és maximum hőmérsékletek értékeit, azonban csak a legfrissebb rekordokat, vagyis a korábbi évek aznap mért azonos értékű rekordjai nem szerepelnek itt. Egy adott nap mérési időszaka előző nap este 7 órától aznap este 7 óráig tart. Az eddig mért leghidegebb -35 °C volt (1940. február 16., Görömbölytapolca), míg a legmelegebb +41,9 °C volt (2007. július 20., Kiskunhalas). Ez alapján hazánkban 76,9 °C fok a legszélsőségesebb hőmérsékletek közti tartomány értéke, míg a napi hőingás rekordja 31,1 °C.

Az év első felében az adott hónap leghidegebb eddig mért értéke, mindig megelőzi az adott hónap legmagasabb eddig mért értékét (jan.–júli.). A második félév (aug.–dec.) során pedig ez fordítva van, azaz a legmagasabb eddig mért havi értékek rendre megelőzik a többnyire az adott hónap végén előforduló minimum hőmérsékletek rekord értékeit.

Ezek szerint két-két hónapban Zabar településen (máj., dec.) és Baján (jan., nov.) mértek legalacsonyabb hőmérsékleti értéket, míg legmagasabb hőmérsékleti értéket Debrecenben mértek két hónapban (ápr., nov.); a többi rekord megoszlik az ország különböző mérőhelyei között. Napi minimum hőmérsékleti rekord leggyakrabban Zabar településen 52, Putnokon 38, Csákváron 20, Dobogókőn 17, Kékestetőn 16, Encsen (Fügödön) 15, Borsodnádasdon 11 és Balatonfüreden 10 alkalommal fordult elő. Napi legmagasabb hőmérsékletet leggyakrabban Szerepen 36, Kaposváron 19, Budapesten 18, Csongrádon és Sellyén 15, Túrkevén 12, valamint Ásotthalmon, Békéscsabán és Sopronban 11-11 alkalommal mértek az alábbi listák alapján.

Hőmérsékleti rekordok napi lebontásban 
A havi minimum hőmérsékleti rekordok kék háttérszínnel, a havi maximum hőmérsékleti rekordok piros háttérszínnel vannak kiemelve.

Január 
A leghidegebb eddig az év első hónapjában Baján volt 1942-ben, amikor -34,1 °C értéket mértek január 24-én. A hónap közepétől fogva az 1942-es év összesen 11 minimum hőmérsékleti rekorddal rendelkezik, az évek szerinti legtöbb eredménnyel. Az eddig mért legmagasabb hőmérsékleti érték januárban +20,0 °C volt, melyet 2002. január 29-én mértek Mázán. Elméleti szinten 54,1 °C lenne a hőingás, ha a minimum és a maximum hőmérsékleti rekord egy azon napon következne be ugyanazon a földrajzi koordinátán. Január legrégebbi hőmérsékleti rekordja 1893 óta nem dőlt meg (jan. 29.).

Országos nappali minimum hőmérsékleti rekordok januárban
{| 
|-
|colspan=7| Január
|-
! Nap
! Minimum °C
! Helyszín
! Év
! Maximum °C
! Helyszín
! Év
|-
| 06.
| ----
| ----
| ----
| +9,9
| Kaposvár
| 2018
|}

Február 
Februárban mérték hazánk eddig mért legalacsonyabb hőmérsékleti értékét, amely -35,0 °C volt (a ma Miskolchoz tartozó Görömbölytapolcán, 1940-ben). A legmagasabb februári hőmérsékletet 2019. február 28-án mérték hazánkban, +23,5 °C fokot. Februárban az eddig mért hőmérsékleti szélsőértékek alapján 58,5 fokra adódna a maximális hőingás, ami a hónapok közül a legmagasabb érték. A legrégebbi napi hőmérsékleti rekord ebben a hónapban 1903 óta tartja magát (feb. 23.). Az év második hónapjában az 1998-as évben 7 maximum hőmérsékleti rekord dőlt meg, míg 1940-ben hat minimum hőmérsékleti rekord született.

Országos nappali minimum hőmérsékleti rekordok februárban
{| 
|-
|colspan=7| Február
|-
! Nap
! Minimum °C
! Helyszín
! Év
! Maximum °C
! Helyszín
! Év
|-
| 25.
| -10
| Kékestető
| 2018
| ---
| ---
| ---
|-
| 26.
| -11,4
| Kékestető
| 1986, 2018
| ---
| ---
| ---
|-
| 27.
| -11,1
| Kékestető
| 2018
| ---
| ---
| ---
|}

Legalacsonyabb fővárosi maximum hőmérsékleti rekordok februárban
{| 
|-
|colspan=4| Február
|-
! Nap
! Maximum °C
! Helyszín
! Év
|-
| 26.
| -6,7
| János-hegy
| 2018
|-
| 27.
| -8,2
| János-hegy
| 2018
|}

Március 
A legalacsonyabb hőmérséklet -27,0 °C-volt, amit 1963-ban Lentiben mértek. A legmagasabb hőmérséklet +28,4 °C-volt, amit 1977-ben Homokszentgyörgyön mértek. A havi abszolút hőingás így 55,4 °C-nak adódik. A legrégebbi napi hőmérsékleti rekord ebben a hónapban 1903 óta tartja magát (márc. 28.).

Országos nappali minimum hőmérsékleti rekordok márciusban
{| 
|-
|colspan=7| Március
|-
! Nap
! Minimum °C
! Helyszín
! Év
! Maximum °C
! Helyszín
! Év
|-
| 01.
| -11,7
| Kékestető
| 2018
| ---
| ---
| ---
|}

Április 
A legalacsonyabb hőmérséklet a hónapban -11,9 °C volt, amit 2020-ban Zabaron mértek. A legmagasabb hőmérséklet pedig +33,6 °C volt, amit 1926-ban Debrecenben mértek. A havi abszolút hőingás ez alapján 45,5 °C. A legrégebbi napi hőmérsékleti rekord ebben a hónapban 1902 óta tartja magát (ápr. 29.).

Átlagosan a hónap középhőmérséklete 11 °C körül alakul. Az április havi középhőmérséklet 2018-ban volt a legmagasabb 1901 óta. Ekkor 15,63 °C volt a havi középhőmérséklet. Ezt követi a 2009-es április 14,36 °C-kal, a 2000-es év áprilisa 13,85 °C-kal, az 1920-as április 13,73 °C-kal, az 1934-es április 13,66 °C-kal, az 1961-es április 13,51 °C-kal, míg 1952-ben 13,50 °C, 1946-ban 13,32 °C, 1918-ban 13,25 °C, és 1968-ban 12,97 °C volt a havi középhőmérsékletnek.

Legmagasabb országos éjszakai maximum hőmérsékletek áprilisban
{| 
|-
|colspan=4| Április
|-
! Nap
! Minimum °C
! Helyszín
! Év
|-
| 18.
| 17,8
| Gyöngyös
| 2018
|-
| 19.
| 16,2
| Budapest, Lágymányos
| 2018
|}

Fővárosi minimum hőmérsékleti rekordok áprilisban
{| 
|-
|colspan=7| Április
|-
! Nap
! Minimum °C
! Helyszín
! Év
|-
| 21.
| -3,6
| János-hegy
| 2017
|}

Fővárosi maximum hőmérsékleti rekordok áprilisban
{| 
|-
|colspan=4| Április
|-
! Nap
! Maximum °C
! Helyszín
! Év
|-
| 12.
| +26,9
| Újpest
| 2018
|}

Május 
A hónapban mért legalacsonyabb hőmérséklet -6,4 °C volt, amit 2007-ben mértek Zabaron. A legmagasabb hőmérséklet a hónap során +36,0 °C volt, amit 1896-ban mértek Kaposváron. A havi abszolút hőingás így 42,4 °C. Május legrégebbi hőmérsékleti rekordjai 1896 óta tartják magukat (máj. 27.,28.).

Június 
Az év hatodik hónapjában az eddigi rekordok alapján -0,9 °C, amit 1977-ben Alcsútdobozon mértek, és +40,0 °C, amit 2021-ben Fülöpházán mértek. Így a havi abszolút hőingás 40,9 °C-nak adódik. A legrégebbi napi hőmérsékleti rekord ebben a hónapban 1896 óta tartja magát (júni. 26.). Megfigyelhető, hogy a hónap végén számos napi minimum hőmérsékleti rekorddal büszkélkedhet Zabar település, amely az országos minimum rekordok számát is vezeti.

Július 
A hónap során mért legalacsonyabb hőmérséklet +2,0 °C volt, amit 1961-ben Csákváron mértek. A legmagasabb hőmérséklet a hónapban +41,9 °C volt, amit 2007-ben Kiskunhalason mértek, és ez egyben a Magyarországon valaha mért legmagasabb hőmérséklet is. Ez alapján a Júliusi abszolút hőingás 39,9 °C, ami a legalacsonyabb a 12 hónap közül. A legrégebbi napi hőmérsékleti rekord ebben a hónapban 1908 óta tartja magát (júli. 14.).

Fővárosi minimum hőmérsékleti rekordok júliusban
{| 
|-
|colspan=7| Július
|-
! Nap
! Minimum °C
! Emelkedés az előző rekordhoz képest
! Helyszín
! Év
|-
| 30.
| +24,7
| +0,8
| Lágymányos
| 2018
|-
| 31.
| +24,4
| +0,4
| Lágymányos
| 2018
|}

Augusztus 
Az eddig mért legalacsonyabb hőmérséklet a hónapban +1,0 °C volt, amit 1893-ban Balatonfüreden mértek. A mért legmagasabb hőmérséklet +41,7 °C volt, amit 2000-ben Békéscsabán mértek. Így a havi abszolút hőingás 40,7 °C. A legrégebbi napi hőmérsékleti rekordok ebben a hónapban 1893 óta tartják magukat (aug. 1.,2.,9.,11.,29.,30.,31.).

Országos minimum hőmérsékleti rekordok augusztusban
{| 
|-
|colspan=7| Augusztus
|-
! Nap
! Minimum °C
! Helyszín
! Év
! Maximum °C
! Helyszín
! Év
|-
| 05.
| ----
| ----
| ----
| +26,6
| Budapest, Lágymányos
| 2017
|}

Fővárosi minimum hőmérsékleti rekordok augusztusban
{| 
|-
|colspan=7| Augusztus
|-
! Nap
! Minimum °C
! Emelkedés az előző rekordhoz képest
! Helyszín
! Év
|-
| 01.
| +24,5
| +0,2
| Lágymányos
| 2018
|-
| 03.
| +25,1
| --
| János-hegy, Budapest
| 2017
|}

Fővárosi maximum hőmérsékleti rekordok augusztusban
{| 
|-
|colspan=4| Augusztus
|-
! Nap
! Maximum °C
! Helyszín
! Év
|-
| 01.
| +37,3
| Újpest
| 2017
|-
| 03.
| +38,7
| Újpest
| 2017
|-
| 04.
| +39,8
| Újpest
| 2017
|}

Szeptember 
Az eddig mért legalacsonyabb hőmérséklet a hónapban -5,5 °C volt, amit 1977-ben Borsodnádason mértek. A legmagasabb hőmérséklet a hónapban +38,2 °C volt, amit 1946-ban Szegeden mértek. Ez alapján az abszolút hőingás Szeptemberben 43,7 °C. A legrégebbi napi hőmérsékleti rekordok ebben a hónapban 1902 óta tartják magukat (szept. 22.,23.).

Október 
Október eddigi legalacsonyabb hőmérsékleti értéke -16,8 °C volt, melyet Túrkevén mértek 1920-ban. A maximum hőmérsékleti rekord +32,9 °C volt, melyet 1932-ben, Szerepen mértek. A hőingadozás ez alapján maximum 49,7 fok a hónapban az eddig mért adatok alapján. A legrégebbi októberi hőmérsékleti rekordok 1908 óta tartják magukat (okt. 21.,22.,23.).

November 
November eddigi legalacsonyabb hőmérsékleti értéke -23,0 °C volt, melyet Baján mértek 1988-ban. A maximum hőmérsékleti rekord +25,5 °C volt, melyet 1997-ben, Debrecenben mértek. A hőingadozás ez alapján maximum 48,5 fok az év tizenegyedik hónapjában. A legrégebbi novemberi hőmérsékleti rekord 1902 óta tartja magát (nov. 28.).

December 
December eddigi legalacsonyabb hőmérsékleti értéke -28,3 °C volt, melyet Zabaron mértek 2002 karácsonyán. A maximum hőmérsékleti rekord +22,0 °C volt, melyet 1989-ben, Marcaliban mértek. A hőingadozás az eddig mért adatok alapján 50,3 fokot tehet ki maximum. Az év tizenkettedik hónapjában a legrégebbi hőmérsékleti rekordok 1902 óta tartják magukat (dec. 12.,13.,14.,15.,16.).

Források 

Időjárás
Magyarország éghajlata
Magyarországi rekordok